Cecil Baugh (1908-2005), céramiste jamaïcain,
 Dan Baugh (1974-), joueur de rugby canadien,
  (1864-1929), footballeur britannique,
 Kenneth Baugh (1941-2019), homme politique jamaïcain,
  (1936-1990), chanteur et guitariste américain,
 Sammy Baugh (1914-2008), joueur américain de football américain qui a donné son nom au Sammy Baugh Trophy.
Patronyme anglais